Зайцево — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Зайцево — деревня в Витебском районе Витебской области.
 Зайцево — деревня в Миорском районе Витебской области.
 Зайцево — деревня в Оршанском районе Витебской области, Заболотский сельсовет.
 Зайцево — деревня в Оршанском районе Витебской области, Задровьевский сельсовет.
 Зайцево — деревня в Горецком районе Могилёвской области.

Россия 
Алтайский край
 Зайцево — село в Тальменском районе.

Архангельская область
 Зайцево — деревня в Верхнетоемском районе.

Башкортостан
 Зайцево — село в Янаульском районе.

Белгородская область
 Зайцево — хутор в Губкинском городском округе.

Вологодская область
 Зайцево — деревня в Кирилловском районе.
 Зайцево — деревня в Сямженском районе.
 Зайцево — деревня в Тотемском районе.
 Зайцево — деревня в Устюженском районе.

Калининградская область
 Зайцево — посёлок в Гурьевском городском округе.
 Зайцево — посёлок в Неманском районе.
 Зайцево — посёлок в Правдинском районе.

Калужская область
 Зайцево — деревня в Малоярославецком районе.
 Зайцево — деревня в Мещовском районе.
 Зайцево — деревня в Мосальском районе.

Кемеровская область
 Зайцево — посёлок в Таштагольском районе.

Кировская область
 Зайцево — деревня в Шабалинском районе.

Костромская область
 Зайцево — деревня в Красносельском районе.

Ленинградская область
 Зайцево — деревня в Гатчинском районе, Веревское сельское поселение.
 Зайцево — деревня в Гатчинском районе, Дружногорское сельское поселение.
 Зайцево — посёлок в Выборгском районе.

Марий Эл
 Зайцево — деревня в Оршанском районе.

Мордовия
 Зайцево — село в Краснослободском районе.

Московская область
 Зайцево — деревня в Егорьевском районе.
 Зайцево — деревня в Зарайском районе.
 Зайцево — деревня в Одинцовском районе.
 Зайцево — деревня в Серпуховском районе.

Новгородская область
 Зайцево — деревня в Крестецком районе.
 Зайцево — деревня в Мошенском районе.

Пермский край
 Зайцево — деревня в Бардымском районе.

Псковская область
 Зайцево — деревня в Бежаницком районе, Кудеверская волость.
 Зайцево — деревня в Бежаницком районе, муниципальное образование «Полистовское».
 Зайцево — деревня в Невельском районе.
 Зайцево — деревня в Палкинском районе.
 Зайцево — деревня в Псковском районе, Карамышевская волость.
 Зайцево — деревня в Псковском районе, Краснопрудская волость.

Ростовская область
 Зайцево — хутор в Куйбышевском районе.

Смоленская область
 Зайцево — деревня в Гагаринском районе.
 Зайцево — деревня в Кардымовском районе.
 Зайцево — деревня в Ярцевском районе.

Тверская область
 Зайцево — деревня в Калязинском районе.
 Зайцево — деревня в Оленинском районе.
 Зайцево — деревня в Торопецком районе.

Томская область
 Зайцево — деревня в Кожевниковском районе.

Тульская область
 Зайцево — деревня в Алексинском районе.
 Зайцево — село в Ленинском районе.

Ярославская область
 Зайцево — посёлок в Любимском районе.
 Зайцево — деревня в Некоузском районе.

Крым 
Спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России.
 Зайцево — село в Черноморском районе.
 Зайцево — исчезнувшее село в Раздольненском районе.

Украина 
 Зайцево — село в Синельниковском районе Днепропетровской области.
 Зайцево — посёлок городского типа в Светлодарской общине Бахмутского района Донецкой области.
 Зайцево — село в Бахмутской общине Бахмутского района Донецкой области.
 Зайцево (до 2016 года — Ильичовка)— село в Троицком районе Луганской области.
 Зайцево — посёлок в Коропском районе Черниговской области.

См. также 
 Зайцев
 Зайцева
 Зайцевка
 Зайцевский